Szwajcaria:
 Walterswil – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau
 Walterswil – gmina w kantonie Solura, w okręgu Olten